Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Mats Wilander 4-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (quarti di finale)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Vitas Gerulaitis (campione)
 Brian Teacher (quarti di finale)

 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein (semifinali)
 Harold Solomon (primo turno)
 Bruce Manson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1982